Die 48. Alpinen Skiweltmeisterschaften sollen vom 4. bis 16. Februar 2025 in Saalbach-Hinterglemm in Österreich stattfinden.

Am 1. Mai 2019 gab die FIS bekannt, dass bis zum Termin an diesem Tag drei Wintersportorte ihre Kandidatur eingereicht haben: Crans-Montana (Schweiz), Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) und Saalbach (Österreich). Eine erste Anhörung der Kandidaten fand Ende Mai 2019 bei der FIS-Konferenz in Dubrovnik statt; das endgültige Konzept sollte bis 1. September 2019 vorgelegt werden.

Die endgültige Vergabe hätte im Rahmen des 52. FIS-Kongresses im Mai 2020 im Royal Cliff Resort (Thailand) erfolgen sollen; dieser wurde jedoch aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie verschoben. Die Abstimmung über den Austragungsort fand schließlich am 3. Oktober 2020 in Form einer Videokonferenz statt. Die Entscheidung fiel bereits im ersten Wahlgang: Saalbach, das mit dem Konzept Ein Berg – Alle Bewerbe antrat, erhielt 12 von 14 Stimmen, Garmisch und Crans-Montana jeweils eine Stimme. Es werden die zehnten Alpinen Skiweltmeisterschaften sein, die in Österreich stattfinden.

Saalbach war bereits Austragungsort der Weltmeisterschaften 1991 und bewarb sich zuletzt erfolglos für die Skiweltmeisterschaften 2023, während Garmisch zuletzt die Weltmeisterschaften 2011 durchführte. Die Bewerbe werden am Zwölferkogel in Hinterglemm (Salzburg) ausgetragen. Obwohl das Skigebiet Saalbach aus zahlreichen Bergen besteht, werden alle Disziplinen auf einem Berg stattfinden. Das soll die Organisation und die Logistik um ein Vielfaches vereinfachen.

Am 13. Februar 2023 wurde bekannt, dass die FIS über eine Streichung des Mannschaftswettbewerbes zu Gunsten einer Alpinen Team Kombination, wie sie bereits bei den Alpinen Ski-Juniorenweltmeisterschaften 2023 ausgetragen wurde, nachdenkt. Auch das Parallelrennen soll nach zwei Austragungen wieder gestrichen werden. Eine Entscheidung soll laut FIS Generalsekretär Michel Vion noch im Frühjahr 2023 fallen.

Einzelnachweise 

2025
Sportveranstaltung 2025
Ski Alpin (Österreich)